Димитър Янев може да се отнася за:

 Димитър Янев – Попето (1872 – 1946) – български революционер
 Димитър Попниколов Янев (1880 – 1978) – български революционер и депутат
 Димитър Василев Янев (1928 – 2013) – български композитор
 Димитър Янев Станчов (1863 – 1940) – български политик
 Димитър Димитров Янев (1880 - ?), български общественик

Вижте също 
 Димитър Янчев (1893 – 1944) – български военен деец